Lagahuzère (patronyme)
  
  En languedocien, cela veut dire « la maison de la hulotte » ou maison de la chouette.

Ce nom de famille est originaire du département de Lot-et-Garonne, commune de Marmande (France, Nouvelle-Aquitaine).